Konjoder (Bužim, BiH), naselje u BiH
 Konjoder (vrh), jedan od vrhova Zlatibora (1.337m)